Такмичење у трчању на 3.000 метара у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 6. и 7. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранио Хајле Ибрахимов из Азербејџана

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичара из 14 земаља.

Рекорди 

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2015.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У финале пласирали су по 4 првопласирана из све 2 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Пролазна времена у финалу

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 3.000 метара на Европском првенству у атлетици у дворани